Семейный фильм () — (псевдо) жанр кинопродукции, включающей художественные, мультипликационные и документальные фильмы и сериалы, которая рассчитана на заинтересованное восприятие одновременно различными возрастными группами обоих полов, и тем самым подходящая для просмотра фильма всей семьёй.

Описание 
При производстве семейных фильмов, по сравнению с детскими лентами, предпринимаются специальные усилия для того, чтобы расширить возможную аудиторию, причем не только по возрасту, но и географически. Необходимым условием для признания кино- или видеопроизведения, семейным является отсутствие в нём материалов, которые будут сочтены неподходящими для детей. Существует, в частности, рейтинг PG-13, который не различает детские и семейные фильмы (его получили, например, такие фильмы, как «Доктор Дулиттл» и «Дом большой мамочки 2»). Если в фильме присутствует юмор, то он включает ситуации, смешные для детей, и остроумные шутки, способные вызвать смех у взрослых.

Существует развитая индустрия семейных фильмов, приносящая прибыль, оценивающуюся в миллиарды долларов в год. Такие ленты не только приносят доход, но и получают положительные отзывы кинокритиков: например, картина Стивена Спилберга «Инопланетянин» (1982) в декабре 2005 года по результатам опроса заняла первое место в списке «Ста лучших семейных фильмов».

В жанре семейных фильмов в ряде случаев можно выделить субжанры: музыкальный, мультипликационный, комбинированный — например, художественно-мультипликационный.

Примеры семейных фильмов

Игровые (художественные) 

 «Четыре танкиста и собака»
 Серия фильмов «Пираты Карибского моря»
 Трилогия «Назад в будущее»
 «Няньки»
 «Один дома»
 Серия фильмов «Гарри Поттер»
 Трилогия «Властелин колец»
 «Золушка»
 Серия фильмов «Хроники Нарнии»
 Трилогия «Хоббит»
 «Лемони Сникет: 33 несчастья»
 «Сказки на ночь»
 «Гравити Фолз»
 «Бинго Бонго»
 «С приветом по планетам»
 «Эта замечательная жизнь»
 «Волшебная страна»

С участием в главной роли животных 
 Фильмы и сериалы с собакой породы колли с вымышленным именем Лесси;
 Телесериал с дельфином — «Флиппер», а также фильмы с ним; в сериале, например, показана красочная и богатая природа Южной Флориды, и красивые подводные съёмки;
 С «четвероногим главой семьи» — собакой-сенбернаром Бетховеном;
 «Марли и я»
 «Хатико: Самый верный друг»
 «Снежные псы»
 «Белый плен»

Музыкальные 
 «Оливер!»
 «Мэри Поппинс, до свидания»

Мультипликационные 
 Фильмы студии Уолта Диснея
 «Шрек»
 «Балто»

Комбинированные

Художественно-мультипликационные 
 «Кто подставил кролика Роджера»
 «Космический джем»
 «Золотой ключик»

Музыкально-мультипликационные 
 «Жёлтая подводная лодка»
 «Приключения капитана Врунгеля»

См. также 
 Детское кино

Литература 
 
 
 
 Ursula von Keitz, Caroline Amann: Familienkino / Familienfilm. In: Lexikon der Filmbegriffe, Hrsg. von Hans J. Wulff und Theo Bender.

Примечания 

Жанры кино
Семейные фильмы США